Селище міського типу:
 Курортне — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
Села:
 Курортне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Курортне — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Курортне — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Курортне — Харківська область, Зміївський район
Селища:
 Курортне — Харківська область, Дергачівський район